Вторая лига Беларуси по футболу 2017 (27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2017 года во Второй лиге.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие вторую лигу
  «Волна» Пинск (1-е место во Второй лиге)
  «Осиповичи» (2-е место во Второй лиге)
  «Неман-Агро» Столбцы (4-е место во Второй лиге)
  «Вертикаль» Калинковичи (отказ от участия)
  «Монтажник» Мозырь (отказ от участия)
  «Торпедо» Могилёв (отказ от участия)
  «Рогачев-МК» (отказ от участия)
  «ДЮСШ ДСК» Гомель (отказ от участия)

Клубы, пополнившие вторую лигу
  «Ошмяны-БГУФК» (14-е место в Первой лиге)
  «Любань»
  «Сборная ТФ» Гомель (дебютант лиги)
  «СДЮШОР-8» Гомель (дебютант лиги)
  «СМИавтотранс» Смолевичский район (дебютант лиги)
  «СДЮШОР-3» Пинск (дебютант лиги)
  «Спутник» Речица
  «Узда»
  «Энергетик-БГАТУ» Минск (дебютант лиги)

Произошло переименование команд
 «Забудова» — «Чисть»
 «Ошмяны» — «Ошмяны-БГУФК»

Регламент 
В чемпионате участвуют 14 команд. Проводится двухкруговой турнир (26 туров) за розыгрыш двух путёвок в Первую лигу на сезон-2018. Прямого вылета из Второй лиги в чемпионаты областей нет.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2017
 Первая лига Белоруссии по футболу 2017
 Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017
Спорт в Белоруссии в 2017 году